Максим Карпов:

 Карпов, Максим Андреевич (род. 1991) — российский хоккеист.
 Карпов, Максим Олегович (род. 1995) — российский футболист.